Henry Roujon (1853-1914), haut fonctionnaire, essayiste et romancier français. 
 Jules Roujon (1920-1985), homme politique français.
 Hélène Dorlhac de Borne (1935-), née Roujon,